A Lista Negra de Hollywood foi uma lista mantida pela indústria do entretenimento estadunidense com nomes de roteiristas, atores, diretores, músicos e demais artistas para boicotar simpatizantes do Comunismo e negar-lhes emprego.

Para entrar na lista bastava defender ideias de esquerda entre conhecidos. Muitos membros da lista foram acusados por colegas, e alguns, comprovadamente sem ligações com a URSS. A lista arruinou a carreira de muitos profissionais e colaborou para moldar o sentimento anti-comunista no público. 

Elia Kazan ficou conhecido por denunciar grande parte dos que integraram a lista. Por ser um ex-comunista, ele conhecia os membros do CPUSA e tinha acesso a um farto material que servia como prova. Sua atitude foi repudiada, tendo muitos o considerado um traidor, ainda assim, recebeu uma medalha do governo americano por serviços prestados ao país. Na cerimônia de entrega dos prêmios Oscar de 1999, ao receber uma estatueta pelo conjunto da obra, vários atores se recusaram a aplaudi-lo, ficando sentados nas cadeiras, enquanto outros se levantaram.

Integrantes

Os dez de Hollywood
No início de 1948, dez artistas, a maioria deles roteiristas, foram condenados a um ano de prisão por ligações com o movimento comunista estadunidense. Após a Suprema Corte ter negado recurso ao caso deles, Edward Dmytryk, um dos acusados, decidiu denunciar os membros do PC e pela delação premiada foi libertado em setembro de 1951. Os outros nove completaram a pena.

Alvah Bessie, roteirista
Herbert Biberman, roteirista e diretor
Lester Cole, roteirista
Edward Dmytryk, diretor
Ring Lardner Jr., roteirista
John Howard Lawson, roteirista
Albert Maltz, roteirista
Samuel Ornitz, roteirista
Adrian Scott, produtor e roteirista
Dalton Trumbo, roteirista

No mesmo período, outros quatro artistas foram acusados de ligações com o movimento comunista e entraram na lista negra:

Hanns Eisler, compositor
Bernard Gordon, roteirista 
Joan Scott, roteirista

Na lista negra de janeiro de 1948 a junho de 1950
Ben Barzman, roteirista 
Sheridan Gibney, roteirista
Lillian Hellman, dramaturga e roteirista
Canada Lee, ator
Paul Robeson, ator e cantor
Edwin Rolfe, roteirista e poeta
William Sweets, radialista

No panfleto Red Channels (junho de 1950)

Larry Adler, ator e músico
Luther Adler, ator e diretor
Stella Adler, atriz e professora
Edith Atwater, atriz
Howard Bay, designer de cena
Ralph Bell, ator
Leonard Bernstein, compositor e regente
Walter Bernstein, roteirista 
Michael Blankfort, roteirista 
Marc Blitzstein, compositor
True Boardman, roteirista 
Millen Brand, escritor
Oscar Brand, cantor de folk
Joseph Edward Bromberg, ator
Himan Brown, produtor e diretor
John Brown, ator
Abe Burrows, dramaturgo e letrista
Morris Carnovsky, ator
Vera Caspary, escritor
Edward Chodorov, roteirista e produtor
Jerome Chodorov, escritor
Mady Christians, atriz
Lee J. Cobb, ator
Marc Connelly, dramaturgo
Aaron Copland, compositor
Norman Corwin, escritor
Howard Da Silva, ator
Roger De Koven, ator
Dean Dixon, condutor
Olin Downes, crítico de músico
Alfred Drake, ator
Paul Draper, ator e dançarino
Howard Duff, ator
Clifford J. Durr, advogado
Richard Dyer-Bennett, cantor de folk
José Ferrer, ator
Louise Fitch Lewis, atriz
Martin Gabel, ator
Arthur Gaeth, comentarista de rádio
William S. Gailmor, jornalista e comentarista de rádio
John Garfield, ator
Will Geer, ator
Jack Gilford, ator
Tom Glazer, cantor de folk
Ruth Gordon, atriz e roteirista
Lloyd Gough, ator
Morton Gould, pianista e compositor
Shirley Graham, escritor
Ben Grauer, radialista
Mitchell Grayson, produtor e diretor de rádio

Horace Grenell, condutor e produtor de música
Uta Hagen, atriz e professora
Dashiell Hammett, escritor
E. Y. "Yip" Harburg, letrista
Robert P. Heller, jornalista
Lillian Hellman, dramaturga e escritora
Nat Hiken, escritor e produtor
Rose Hobart, atriz
Judy Holliday, atriz
Roderick B. Holmgren, jornalista
Lena Horne, cantora e atriz
Langston Hughes, escritor
Marsha Hunt, atriz
Leo Hurwitz, diretor
Charles Irving, ator
Burl Ives, cantor de folk e ator
Sam Jaffe, ator
Leon Janney, ator
Joseph Julian, ator
Garson Kanin, escritor e diretor
George Keane, ator
Donna Keath, atriz de rádio
Pert Kelton, atriz
Alexander Kendrick, jornalista e escritor
Adelaide Klein, atriz
Felix Knight, cantor e ator
Howard Koch, roteirista
Tony Kraber, ator
Millard Lampell, roteirista
John La Touche, letrista
Arthur Laurents, escritor
Gypsy Rose Lee, atriz
Madeline Lee, atriz
Ray Lev, pianista clássico
Philip Loeb, ator
Ella Logan, atriz e cantora
Alan Lomax, musicólogo
Avon Long, ator e cantor
Joseph Losey, diretor
Peter Lyon, roteirista de TV
Aline MacMahon, atriz
Paul Mann, diretor e professor
Margo, atriz e dançarina
Myron McCormick, ator
Paul McGrath, ator de rádio
Burgess Meredith, ator
Arthur Miller, dramaturgo
Henry Morgan, ator
Zero Mostel, ator
Jean Muir, atriz
Meg Mundy, atriz
Lyn Murray, compositor e diretor de coral

Ben Myers, advogado
Dorothy Parker, escritor
Arnold Perl, produtor e escritor
Minerva Pious, atriz
Samson Raphaelson, roteirista e dramaturgo
Bernard Reis, contador
Anne Revere, atriz
Kenneth Roberts, escritor
Earl Robinson, compositor e letrista
Edward G. Robinson, ator
William N. Robson, roteirista de rádio e TV
Harold Rome, compositor e letrista
Norman Rosten, escritor
Selena Royle, atriz
Coby Ruskin, diretor de TV
Robert St. John, jornalista
Hazel Scott, músico de jazz e música clássica
Pete Seeger, cantor de folk
Lisa Sergio, radialista
Artie Shaw, músico de jazz
Irwin Shaw, escritor
Robert Lewis Shayon, ex-presidente do sindicato de diretores de rádio e TV
Ann Shepherd, atriz
William L. Shirer, jornalista
Allan Sloane, roteirista de rádio e TV
Howard K. Smith, jornalista
Gale Sondergaard, atriz
Hester Sondergaard, atriz
Lionel Stander, ator
Johannes Steel, jornalista
Paul Stewart, ator
Elliott Sullivan, ator
William Sweets, radialista
Helen Tamiris, coreógrafo
Betty Todd, diretor
Louis Untermeyer, poeta
Hilda Vaughn, atriz
J. Raymond Walsh, comentarista de rádio
Sam Wanamaker, ator
Theodore Ward, dramaturgo
Fredi Washington, atriz
Margaret Webster, atriz, diretora e produtora
Orson Welles, ator, roteirista e diretor
Josh White, músico de blues
Irene Wicker, cantora e atriz
Betty Winkler (Keane), atriz
Martin Wolfson, ator
Lesley Woods, atriz
Richard Yaffe, jornalista

 Michael Blankfort cooperou não oficialmente com o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Deputados e foi retirado da lista negra.
 Não confundir com a também atriz Madaline Lee.

Na lista negra após junho de 1950

Eddie Albert, ator
Lew Amster, roteirista
Richard Attenborough, diretor e produtor 
Norma Barzman, roteirista
Sol Barzman, roteirista
Orson Bean, ator
Albert Bein, roteirista
Barbara Bel Geddes, atriz
Ben Bengal, roteirista
Seymour Bennett, roteirista
Leonardo Bercovici, roteirista
Herschel Bernardi, ator
John Berry, ator, roteirista e diretor
Henry Blankfort, roteirista
Laurie Blankfort, artista
Roman Bohnen, ator
Allen Boretz, roteirista e compositor
Phoebe Brand, atriz
John Bright, roteirista
Phil Brown, ator
Harold Buchman, roteirista
Sidney Buchman, roteirista
Luis Buñuel, diretor
Val Burton, roteirista
Hugo Butler, roteirista
Alan Campbell, roteirista
Charles Chaplin, ator, diretor e produtor
Maurice Clark, roteirista
Richard Collins, roteirista
Charles Collingwood, comentarista de rádio
Dorothy Comingore, atriz
Jeff Corey, ator
George Corey, roteirista
Oliver Crawford, roteirista
John Cromwell, diretor
Charles Dagget, animador
Jules Dassin, diretor
Karen DeWolf, roteirista
Howard Dimsdale, escritor
Ludwig Donath, ator
Arnaud d'Usseau, roteirista
Phil Eastman, roteirista de desenhos animados
Leslie Edgley, roteirista
Edward Eliscu, roteirista
Faith Elliott, animador
Cy Endfield, roteirista e diretor
Guy Endore, roteirista
Francis Edward Faragoh, roteirista
Howard Fast, escritor 
John Henry Faulk, radialista
Jerry Fielding, compositor
Carl Foreman, produtor e roteirista
Anne Froelick, roteirista
Lester Fuller, diretor
Bert Gilden, roteirista
Lee Gold, roteirista
Harold Goldman, roteirista
Michael Gordon, diretor
Jay Gorney, roteirista
Lee Grant, atriz
Morton Grant, roteirista
Anne Green, roteirista
Jack T. Gross, produtor
Margaret Gruen, roteirista
Tamara Hovey, roteirista
John Hubley, animador
Edward Huebsch, roteirista
Ian McLellan Hunter, roteirista
Kim Hunter, atriz
John Ireland, ator
Daniel James, roteirista
Paul Jarrico, produtor e roteirista
Sidney Kingsley, dramaturgo
Gordon Kahn, roteirista
Victor Kilian, ator
Alexander Knox, ator
Mickey Knox, ator
Lester Koenig, produtor

Charles Korvin, actor
Hy Kraft, roteirista
Millard Lampell, roteirista
Constance Lee, roteirista
Robert Lees, roteirista
Carl Lerner, editor e diretor
Irving Lerner, diretor
Lewis Leverett, ator
Alfred Lewis Levitt, roteirista
Helen Slote Levitt, roteirista
Mitch Lindemann, roteirista
Norman Lloyd, ator
Ben Maddow, roteirista
Arnold Manoff, roteirista
Robert A. McGowan, roteirista e diretor
John McGrew, animador
Ruth McKenney, escritor
Bill Meléndez, animador
John "Skins" Miller, ator
Paula Miller, atriz
Josef Mischel, roteirista
Karen Morley, atriz
Henry Myers, roteirista
Mortimer Offner, roteirista
Alfred Palca, escritor e produtor
Larry Parks, ator
Leo Penn, ator
Irving Pichel, diretor
Louis Pollock, roteirista
Abraham Polonsky, roteirista e diretor
Vladimir Pozner, roteirista
Stanley Prager, diretor
John Randolph, ator
Maurice Rapf, roteirista
Rosaura Revueltas, atriz
Robert L. Richards, roteirista
Frederic I. Rinaldo, roteirista
Martin Ritt, ator e diretor
W. L. River, roteirista
Marguerite Roberts, roteirista
Louise Rousseau, roteirista
Jean Rouverol (Butler), atriz e escritora
Shimen Ruskin, ator
Madeleine Ruthven, roteirista
Waldo Salt, roteirista
John Sanford, roteirista
Bill Scott, dublador
Martha Scott, atriz
Joshua Shelley, ator
Madeleine Sherwood, atriz
Reuben Ship, roteirista
Viola Brothers Shore, roteirista
George Sklar, dramaturgo
Art Smith, ator
Louis Solomon, roteirista e produtor
Ray Spencer, roteirista
Janet Stevenson, escritor
Philip Stevenson, escritor
Donald Ogden Stewart, roteirista
Arthur Strawn, roteirista
Bess Taffel, roteirista
Julius Tannenbaum, produtor
Frank Tarloff, roteirista
Shepard Traube, diretor e roteirista
Dorothy Tree, atriz
Paul Trivers, roteirista
George Tyne, ator
Michael Uris, escritor
Peter Viertel, roteirista
Bernard Vorhaus, diretor
John Weber, produtor
Richard Weil, roteirista
Hannah Weinstein, produtor
John Wexley, roteirista
Michael Wilson, roteirista
Nedrick Young, ator e roteirista
Julian Zimet, roteirista

Cinema dos Estados Unidos
Anticomunismo

Expurgos políticos e culturais